Кекур — стовпоподібна чи конусоподібна скеля у водоймі, зазвичай річках

Кекур — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Кекур — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область